Król Artur – król Morgannwgu i Gwentu, władca Brytów
 Król Artur – opera Henry’ego Purcella
 Król Artur – film z 1985 roku 
 Król Artur – film z 2004 roku w reżyserii Antoine’a Fuqui

Zobacz też 
Artur Król – polski kolarz szosowy